Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1982 je štiriintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 19. in 28. februarjem 1982 v Oslu, Norveška, v trinajstih disciplinah. Prvič sta potekali ekipni tekmi v nordijski kombinaciji in smučarskih skokih.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1982
1982 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu